Danmarksmesterskabet i håndbold for mænd 1947–48 var det 12. Danmarksmesterskab i håndbold for mænd afholdt af Dansk Håndbold Forbund. Mesterskabet blev afviklet som en landsdækkende liga bestående af ni hold, som spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af IF Ajax, som dermed vandt mesterskabet for fjerde gang. Sølvmedaljerne gik til Helsingør IF, mens bronzemedaljerne blev vundet af de forsvarende mestre HG.

Danmarksturneringen 

Ni hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Holdet, der sluttede på niendepladsen, rykkede ned.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Dansk Håndbold Forbund
 HVEM HVAD HVOR – Politikens Aarbog 1949

Noter 

Håndbold i 1947
Håndbold i 1948
DM i håndbold (mænd)